Brauch bezeichnet:
 Brauch, eine Gewohnheit
 Jagdliches Brauchtum, Bräuche der Jagd

Brauch ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Günter Brauch (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Heinrich Brauch (1896–1965), deutscher Marathonläufer
 Nicola Brauch, deutsche Historikerin und Geschichtsdidaktikerin
 Ursula Brauch (* 1962), deutsche Ruderin
 Wolfgang Brauch (1925–2005), deutscher Mathematiker und Geophysiker

Siehe auch: